Hongaars voetbalelftal onder 17 (mannen)
Hongaars voetbalelftal onder 17 (vrouwen)